Mäkkylä järnvägsstation är belägen i stadsdelen Alberga, Helsingforsförstaden Esbo, längs Kustbanan, och trafikeras av närtågslinje A mellan Alberga och Helsingfors centralstation och nattåglinje L mellan Helsingfors central och Kyrkslätt.

Transport i Esbo
Järnvägsstationer i Finland
Alberga